Swett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis W. Swett
 Keene Swett